Marie z Lancasteru (1320 – 1. září 1362) byla nejmladším potomkem hraběte Jindřicha z Lancasteru a jeho manželky Maud Chaworthové. Přes otce byla pravnučkou anglického krále Jindřicha III.

Život 
Marie se narodila v roce 1320. Byla sestrou Jindřicha z Grosmontu, 1. vévody z Lancasteru, Maud, hraběnky z Ulsteru, Jany, baronky z Mowbray, a Eleonory, hraběnky z Arundelu. Přes bratra Jindřicha byla tetou Blanky z Lancasteru, první manželky Jana z Gentu a matky anglického krále Jindřicha IV.

V září 1334 se Marie na hradě Tutbury provdala za Jindřicha Percyho, nejstaršího syna Jindřicha Percyho, 2. barona Percyho a Idoine z Cliffordu. V roce 1352 se její manžel stal 3. baronem Percy. Marie s ním měla čtyři děti:

 Jindřich Percy, 1. hrabě z Northumberlandu (1341–1408), poprvé se oženil s Markétou Nevillovou a podruhé s Maud, baronkou Lucy.
 Tomáš Percy, 1. hrabě z Worcesteru (1343–1403), námořní velitel.
 Maud Percyová, manželka sira Jana ze Southeray, nemanželského syna krále Eduarda III. a jeho milenky Alice Perrersové.
 Marie, baronka Rosová, manželka Jana Rose, 5. barona Rose

Marie zemřela 1. září 1362 v Alnwicku, Northumberlandu, kde byla také pohřbena. Její manžel Jindřich se poté oženil s Janou Orrebyovou, dcerou a dědičkou Jana, 2. lorda Orrebyho.

Vývod z předků

Reference 

Narození v roce 1320
Narození ve Staffordshiru
Úmrtí 1. září
Úmrtí v roce 1362
Plantageneti
Ženy